Luda peut désigner :

 Luda : genre d'insectes hémiptères Delphacidae ;
 Luda, nom de plume de Luda Schnitzer (1913-2002), écrivaine française ;
 Luda, nom de scène de Lee Lu-da (1997-), chanteuse sud-coréenne ;
 (1158) Luda, astéroïde de la ceinture principale de la famille de Maria.

Homonymie de pseudonyme